Armeens voetbalelftal (mannen)
 Armeens voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Armeens voetbalelftal (vrouwen)